Himi pode ser:

Himi (Toyama) - Uma cidade no Japão

HIMI - Abreviação de Heard Island and McDonald Islands (Ilha Heard e Ilhas McDonald)

Desambiguação